masela centralny
 masela wschodni 
 masela zachodni